USS Charlotte je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Charlotte (1862)
 USS Charlotte (CA-12) 
 USS Charlotte (PF-60)
 USS Charlotte (SSN-766)

Charlotte